Prva crnogorska fudbalska liga je fotbalová soutěž pořádaná na území Černé Hory. Pořádá ji Černohorská fotbalová federace. Liga byla oficiálně založena v roce 2006 po rozpadu soustátí Srbsko a Černá Hora.

Nejlepší kluby v historii – podle počtu titulů

Vítězové jednotlivých ročníků

Externí odkazy 
 Oficiální stránky Černohorského svazu 
 Černá Hora - seznam mistrů na RSSSF.com 

Černohorské fotbalové soutěže
Fotbalové ligové soutěže
Sportovní události založené roku 2006